Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Łoginow – rosyjski hokeista
 Aleksandr Łoginow – rosyjski biathlonista
 Iwan Łoginow – radziecki wojskowy
 Jewgienij Łoginow – radziecki wojskowy
 Walerij Łoginow – rosyjski szachista
 Wadim Łoginow – radziecki działacz partyjny i dyplomata